Князь Пётр Иванович Елецкий — воевода во времена правления Василия III Ивановича.

Сын князя Ивана Ивановича Елецкого по прозванию Кокор.

Иногда записан с прозванием Селезень, как и его брат князь Иван Иванович.

Биография 
Владел поместьями в Водской пятине (1500). В походе великого князя Василия III Ивановича на Литву, воевода левой руки, в полках шедших с Великих Лук к Бреславлю (декабрь 1511). В литовском Государевом походе первый воевода левой руки, в рати, шедших с Великих Лук к Полоцку (июнь 1513). Первый воевода Передового полка на Великих Луках (1514), потом воевода правой руки. Второй воевода Сторожевого полка на Великих Луках (1515). С воеводой Василием Годуновым и князем Михаилом Засекиным («Чёрным Совкой») командовал войсками в походе с татарской конницей, разорившем окрестности Витебска и Полоцка (1519), в этом походе был вторым воеводой Большого полка.

Сын: князь Михаил Петрович Елецкий — новгородец, пожалован московским дворянином (1550).

Литература 

 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. стр. 511; 514; 553.

Полковые воеводы
Пётр Иванович